

Plantkunde
Wortel (plant), een onderdeel van een plant
Penwortel, een sterke hoofdwortel
Wortelgewas, een plant die om zijn wortel gekweekt wordt
Wortel (groente), een groente/plant

Wiskundig
Wortel (wiskunde), een term uit de wiskunde
Worteltrekken, de wortel van een getal te berekenen
Wortel 2
Wortel 3
Wortel 5
Vierkantswortel
Derdemachtswortel
Wortelformule
 het beginpunt van een boom (datastructuur) (in de logica en informatica)

Personen met de achternaam Wortel
Ans Wortel (1929-1996), Nederlands beeldend kunstenares, dichter en schrijver.
Gerard Wortel, theatermaker tekstschrijver, troubadoer, multi-instrumentalist en impresario uit Eemnes, vader van Maartje Wortel.
Maartje Wortel (1982), een Nederlands schrijfster, dochter van Gerard Wortel.
Meike Wortel, een Nederlands bridger, tevens voormalig Nederlands jeugdkampioen schaken.
Willy Wortel (doorverwijspagina), stripfiguur en vernoemde artiesten.

Overig
Wortel (tand), een onderdeel van de tand/kies
Radix (taalkunde), ook wel wortel, de kleinste betekenisvolle eenheid in een taal
Boomwortels, schilderij van Vincent van Gogh uit 1890, waarschijnlijk het laatste dat hij maakte
Wortel (plaats), een Vlaamse plaats in de gemeente Hoogstraten.
VNA Wortel, een voetbalclub uit Wortel.

Zie ook
Root (doorverwijspagina), Engels voor wortel
Radix (doorverwijspagina), Latijn voor wortel